Tom Hayward ist der Name folgender Personen:
* Tom Hayward (Cricketspieler) (Thomas Walter Hayward; 1871–1939), englischer Cricketspieler
 Tom Hayward (Rennfahrer) (* 1982), britischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Thomas Hayward, Begriffsklärung
 Thomas Heyward junior (1746–1809), Gründerväter der USA